SPG11 bezeichnet 

 ein Gen, das für das gleichnamige Genprodukt SPG11 oder Spatacsin codiert
 eine Erbkrankheit: Spastische Paraplegie 11